George Sitwell kan syfta på:

* George Sitwell (1601–1667), engelsk godsägare och brukspatron
 Sir George Sitwell, 2:e baronet (1797–1853), engelsk godsägare 
 Sir George Sitwell, 4:e baronet (1860–1943), engelsk godsägare, politiker och författare
 Sir George Sitwell, 8:e baronet (född 1967), engelsk godsägare och affärsman